Termin TMCA ima više značenja.

 TRNKMet citidin acetiltransferaza, enzim
 Toyota Australia ()